Дворец Панах Али-хана () или Имарат Панах Али-хана () — резиденция карабахского хана Панах Али-хана Джеваншира в городе Агдам. 

Распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года дворец взят под охрану государства как архитектурный памятник местного значения (инв № 4026).

История 
Дворец являлся летней резиденцией Панах Али-хана. Построен в XVIII веке. 

Строительство дворца началось после возвращения хана из Хорасана в 1738 году, когда он ушёл со службы Надир-шаху.

Состоял из двух зданий. Здания построены из белого камня.

Дворец являлся местом жительства и работы хана. В зале дворца осуществлялись приёмы.

Рядом с дворцом находится  — родовое кладбище Джеванширов.

В усыпальнице находились гробницы Панах Али-хана, правителей Карабахского ханства Ибрагим Халил-хана, Мехти Кули Хана, надгробие Хуршидбану Натаван.

От резиденции Имарет происходит название города Агдам.

Описание 

Данное сооружение далеко от парадных дворцов, и является жилым домом феодального владетеля, ещё находящегося на пути к возвышению.

Дом Панах хана состоял из двух корпусов, расположенных перпендикулярно друг другу. Главный корпус представляет несколько сводчатых помещений, сгруппированных вокруг центрального купольного зала с эйваном перед ним, ориентированным на юг. Данный зал это диван-хане — официальная половина дворца или дома богача.

Эйван памятника был решён трёхпролётной аркадой. Стрельчатые арки покоились на колоннах из цельного камня. В целом эйван имел вид портика — центрального входа в здание.

Главный зал был перекрыт восьмиугольным на тромпах куполом с небольшим отверстием в виде фонаря на его вершине. В таком устройстве можно усмотреть связь с жилым домом типа «карадам» с отверстием в центре перекрытия для выхода дыма.

Дворец Панах хана интересен как образец жилища, несущего в себе черты, связывающие его с бытовавшими в Азербайджане типами жилища. Элементами этой связи являются купольный зал с эйваном, сводчатые комнаты, наличие многочисленных ниш, ориентация основных жилых сооружений к югу и др. С жилыми домами Ордубада и Апшерона дворец связывает и стремление к периметральному, однорядному расположению помещений.

Авторы первой публикации сведений о памятнике считали боковой корпус мечетью, но архитектор и искусствовед Абдул Вагаб Саламзаде с этим не согласен.

Восстановительные работы 

4 октября 2022 года начались восстановительные работы. Проект подготовлен итальянской компанией ArtCloud Network International s.c.r.l.

Рядом с дворцом планируется учредить парк карабахских скакунов.

Финансирование осуществляется Фондом возрождения Карабаха.

См. также 
 Дворец карабахских ханов
 Замок Панах Али-хана

Примечания 

Здания и сооружения Агдама
Памятники архитектуры Азербайджана
Агдам
Руины в Азербайджане
Дворцы, построенные в XVIII веке